De MTN 8 2015 was de 41ste editie van het MTN 8 voetbaltoernooi in Zuid-Afrika. Het toernooi begon op 4 augustus 2015 en eindigde op 19 september 2015 met de finale in het Nelson Mandela Baai Stadion in Port Elizabeth onder leiding van scheidsrechter Daniel Bennett. Aan het bekertoernooi deden de nummers één tot en met acht mee van de Premier Soccer League 2014/15. Kaizer Chiefs trad aan als de titelhouder. Ajax Cape Town won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 1-0 te sterk voor Kaizer Chiefs door een rake strafschop van Nathan Paulse in de 56ste minuut.

Schema

Externe links
 Officiële website
 Premier Soccer League
 South African Football Association
 Confederation of African Football

Bekervoetbal 2015
Voetbal in Zuid-Afrika